Riff Raff, Riff-Raff oder Riffraff (engl. für Gesindel) steht für:
 Riff Raff (Rapper) (Horst Christian Simco; * 1982), US-amerikanischer Rapper
 Riff Raff, eine fiktive Figur aus The Rocky Horror Show
 ein Kinderspiel von Christoph Cantzler, siehe Riff Raff (Spiel)

Filme
 Riffraff (1936), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1936
 Riffraff (1947), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1947
 Riff-Raff (1991), britischer Spielfilm aus dem Jahr 1991

Musik
 Riff Raff (Album), Album von Dave Edmunds
 Riff Raff (britische Band), britische Progressive-Rock-Band
 Riff Raff (finnische Band), finnische Heavy-Metal-Band
 Riff Raff, Gründungsname der deutschen Thrash-Metal-Band Cosmic Haze
 Riff Raff, einen Song der Band AC/DC von dem Album Powerage